Ladislav V. Posmrtni
 Vjenceslav III., češki kralj (Václav III.) Přemyslović, u Stolnom Biogradu okrunjen za hrvatsko-ugarskog kralja pod imenom Ladislav V.